Képregény
 Sheena, a dzsungel királynője Will Eisner és Jerry Iger 1938-ban írt képregénye

Mozifilm
 Sheena, a dzsungel királynője amerikai-brit egész estés film. (1984-ben bemutatott kalandfilm John Guillermin rendezésében)

Tévéfilmsorozat
 Sheena, a dzsungel királynője amerikai televíziós filmsorozat. (2000-2002 között futott kalandfilmsorozat Jon Cassar rendezésében)